

Andorre 
 La Massana est une paroisse d'Andorre, située au Nord-Ouest du pays. Les habitants sont les Massanencs.

Pyrénées-Orientales 
 La Massane ou Massana (en catalan, ) est fleuve côtier des Pyrénées-Orientales qui prend sa source dans le Massif des Albères et se jette dans la Méditerranée après avoir traversé une partie de la commune de Sorède et le territoire de la commune d'Argelès-sur-Mer dans le Roussillon.
 La tour de la Massane, une tour située sur un promontoire au-dessus de la vallée de la Massane ;
 la réserve naturelle nationale de la forêt de la Massane, située dans la même vallée.

Barcelone 
 L'« Escola Massana » est le nom de l'école d'art et de design publique de Barcelone.

Patronyme 
 Alfredo Massana (1890-1924), footballeur espagnol.
 Santiago Massana (1889-?), footballeur espagnol.
 Valentí Massana (1970-), athlète espagnol.

Sources